Сен-Рабье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона От-Перигор-Нуар. Округ коммуны — Сарла-ла-Канеда.

Код INSEE коммуны — 24491.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 145 км восточнее Бордо, в 34 км к востоку от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 555 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 333 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 219 были экономически активными, 114 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 64,0 %). Из 219 активных жителей работали 201 человек (112 мужчин и 89 женщин), безработных было 18 (11 мужчин и 7 женщин). Среди 114 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Свв. Петра и Павла
 Пещера Пера со следами пребывания человека (эпоха палеолита). Исторический памятник с 1995 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь